W Rumunii
 Robești – wieś w okręgu Alba, w gminie Sohodol
 Robești – wieś w okręgu Buzău, w gminie Pârscov
 Robești – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Câineni